Die Esiliiga 1997/98 war die siebte Spielzeit der zweithöchsten estnischen Fußball-Spielklasse der Herren.

Modus 
Die acht Mannschaften spielten zunächst jeweils zweimal gegeneinander. Im Anschluss spielten die vier besten Teams mit den beiden letzten Mannschaften der Meistriliiga um zwei Startplätze für die folgende Meistriliiga-Saison aus.

Die Teams auf den Plätzen 5 bis 8 der regulären Saison spielten mit vier Drittligisten um vier Plätze in der Esiliiga der folgenden Spielzeit. Die vier letzten Vereine spielten anschließend in der II Liiga.

Vereine 

JK Vall war aus der Meistriliiga abgestiegen. Aus der II Liiga kamen JK Dokker Tallinn und Merkuur Tartu.

Reguläre Saison

Aufstiegsrunde 
Die vier besten Teams der ersten Runde spielten mit den beiden Tabellenletzten der Meistriliiga zwei Startplätze für die Saison 1998 aus.

Abstiegsrunde 
Die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 8 spielten mit den vier Drittligisten Kohtla-Järve Veteranid, KSK Virgin Tallinn, FC Hiiu Kalur Kärdla und FC Lelle um vier Startplätze für die folgende Esiliiga-Saison.

Weblinks 
 Tabelle auf rsssf.com

1997/98
Fußballsaison 1997/98